Трёхвёрстка:

 Трёхвёрстка — распространённое название географической карты масштаба три версты в дюйме, то есть 1:126 000 (в 1 сантиметре 1,26 километра).
 Трёхвёрстка — река в Вологодской области и (большей частью) в Карелии, в бассейне Онежского озера.
 Трёхвёрстка — небольшая река в Свердловской области, на западном склоне Конжаковского Камня, левый приток реки Восточный Тылай (далее последовательно реки: Тылай → Косьва → Кама).